Tampon (menstruatie), hulpmiddel om de gevolgen van de maandelijkse menstruatie van vrouwen op hygiënische wijze op te vangen
Tamponneren (geneeskunde), het in de geneeskunde opvullen van een al dan niet natuurlijke lichaamsholte met verband